Uhřínovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Uhřínovice, Ortsteil von Brtnice, Okres Jihlava
 Uhřínovice, Ortsteil von Voděrady, Okres Rychnov nad Kněžnou